Viborg est une ville danoise du Jutland.
 La commune de Viborg est également la subdivision administrative qui inclut l'agglomération de Viborg.
 L'amt de Viborg était jusqu'en 2007 un des amter du Danemark (département).
 Le Viborg FF est un club danois de football basé à Viborg.
 Le Viborg HK est un club danois de handball féminin basé à Viborg.
 "Viborg" est le nom suédois de la ville russe de Vyborg -Viipuri en finnois.
 Viborg est une ville du Dakota du Sud (États-Unis).
 Viborg est le titre d'une chanson de Julien Doré.

Homonymie de toponyme